Brenda Penninx (B.W.J.H. Penninx), Nederlands professor Psychiatrische Epidemiologie, lid KNAW
 Dieter Penninckx, Belgische medeoprichter en bestuurder van de FNG Group, een modeketen
 Jos Penninx, Nederlands PvdA-politicus en bestuurder
 Nelleke Penninx, voormalig Nederlands roeister
 Rinus Penninx (M.J.A. Penninx), Nederlands hoogleraar etnische studies, oprichter Institute for Migration and Ethnic Studies, coördinator IMISCOE

Zie ook 
 Penning (doorverwijspagina)
 Pennings (doorverwijspagina)